Tourjanski (masculin ; ) ou Tourjanskaïa (féminin ; ) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités :
 Leonard Tourjanski (1875-1945), peintre russe
 Viktor Tourjanski (1891-1976), acteur et réalisateur de cinéma russe

Patronyme russe